Elisabetta I d'Inghilterra (1533-1603) – regina d'Inghilterra e d'Irlanda dal 1558 fino alla morte
 Elisabetta di Russia (1709-1762) – imperatrice di Russia dal 1741 fino alla morte